Salvatierra bezeichnet:

 Salvatierra de Tormes, Gemeinde in der Provinz Salamanca in Spanien
 Salvatierra (Comarca), Comarca in der Provinz Salamanca
 Agurain (offiziell: Salvatierra/Agurain), eine Gemeinde in der Provinz Álava in Spanien
 Misión Salvatierra, eine Missionsgemeinde im Departamento Santa Cruz in Bolivien
 Salvatierra (Guanajuato), einen Ort im Bundesstaat Guanajuato in Mexiko
 Municipio Salvatierra, eine Verwaltungseinheit im Bundesstaat Guanajuato in Mexiko
 Salvatierra, eine mittelalterliche Burg in der Provinz Ciudad Real in Spanien, um 1199–1211 Sitz des Ordens von Calatrava